Агиле́ра — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
  — мексиканский актёр.
 Агилера де Эредиа, Себастьян (1561—1627) — испанский композитор, органист эпохи Возрождения
 Агилера, Брандон (род. 2003) — костариканский футболист.
 Агилера, Вентура Руис (1820—1880/1) — испанский поэт.
 Агилера, Карлос (род. 1964) — уругвайский футболист.
 Агилера, Кристина (род. 1980) — американская певица, автор песен.
 Агилера, Наги (род. 1986) — доминиканский профессиональный боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Агилера, Хосе (?—?) — испанский шахматист.
 Агилера, Хуан (1903—?) — чилийский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1930 года.
 Агилера, Хуан Карлос (род. 1969) — испанский футболист.
 Агилера Мальта, Деметрио (1909—1982) — эквадорский писатель.
 Рольдос Агилера, Хайме (1940—1981) — президент Эквадора с августа 1979 по май 1981 г.
 Агилера Нуньес, Хуан (род. 1985) — испанский футболист.
 Агилера, Эмануэль (род. 1989) — аргентинский футболист.

Топоним 
 Агилера (вулкан)

См. также 
 Агильяр